KS Wanda Kraków – polski klub sportowy
 Wanda Kraków – sekcja żużlowa
 Wanda Kraków – sekcja piłki siatkowej
 Wanda Kraków – sekcja piłki nożnej
 Speedway Wanda Kraków – polski klub żużlowy